Q33 peut faire référence à :
 Alose (Q33), un sous-marin de la marine nationale française ;
 Malformations congénitales du poumon, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres